Alcyonidiidae är en familj av mossdjur som beskrevs av Johnston 1836. Alcyonidiidae ingår i ordningen Ctenostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Alcyonidiidae finns 56 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Alcyonidiidae